Garcé puede hacer referencia a:

 Personas 
 Adolfo Garcé (1965-), politólogo y autor uruguayo.
 Ariel Garcé (1979-), exfutbolista argentino.
 Álvaro Garcé''' (1967-), abogado, profesor, escritor y periodista uruguayo.